Pritschenwagen bezeichnet einen selbstfahrenden oder gezogenen Wagen mit einer Pritsche (ebene, offene Ladefläche) und Bordwand (seitlicher, oft klappbarer Umrahmung). 

Im Einzelnen können das sein:
 Straßenfahrzeuge:
 ein Fuhrwerk (z. B. ein Pferdewagen)
 ein offener Lastkraftwagen oder Kleintransporter (Pick-up), auch ein Pkw-Pick-up, siehe Pritschenwagen (Automobil)
 ein Pritschenanhänger, darunter auch Pritschenauflieger, siehe Sattelauflieger #Varianten
 Die verkehrsrechtliche Bezeichnung lautet Offener Kastenaufbau (Aufbauart-Ergänzungscode 03 laut Verordnung (EU) 2018/858), das gilt für Kraftfahrzeuge ebenso wie Anhänger.
 ein Flachwagen bei der Eisenbahn

Weblinks

Einzelnachweise 

Karosseriebauform
Fuhrwerk